Een gemeente in Haïti, zie Dame-Marie (Haïti)

 Dame-Marie (Eure)
 Dame-Marie (Orne)
ook:
Dame-Marie-les-Bois, Indre-et-Loire